Chaise bezeichnet:

 einen tragbaren Sessel, siehe Sänfte
 eine leichte Kutsche, siehe Chaise (Fuhrwerk)
 regional auch einen Handwagen, siehe Marktchaise
 Chaise (Fluss), ein Fluss in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Chaise-Dieu-du-Theil, eine Gemeinde im französischen Département Eure
 ein kleiner mobiler Sitzwagen in Fahrgeschäften, siehe Chaise (Fahrgeschäft)
 ein Fahrzeug beim Autoscooter, siehe Autoscooter#Fahrzeuge
 im alemannischen Dialekt abwertend eine Frau
 regional ein altes Automobil
 ein französischer Motorenhersteller, siehe Chaise (Motorenhersteller)

Funkenchaise bezeichnet:
 eine Straßenbahn

Kinderchaise bezeichnet:
 einen Kinderwagen

Siehe auch:

 La Chaise
 La Chaize
 Chaiselongue